Ли́жма

 Лижма — река, протекает в Республике Карелия.
 Лижма — река, протекает в Ленинградской области.
 Лижма — деревня в Кондопожском районе Республики Карелия.
 Лижма — железнодорожная станция в Кондопожском районе Республики Карелия.
 Лижма — посёлок при станции в составе Кедрозерского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия.
 Лижма — деревня в Пряжинском районе Республики Карелия.